Marini är ett italienskt namn, mestadels efternamn, som är närbesläktat med Marino och Mariani.

Bland personer som bär namnet finns:

Marini som efternamn 
 Giambattista Marini (1569–1625), italiensk diktare
 Marino Marini (1901–1980), italiensk konstnär 
 Luca Marini (född 1997), italiensk roadracingförare

Marini som förnamn 
 Marini de Livera, lankesisk advokat och aktivist